Edel peut désigner :

Personnalités 

 Apoula Edel (né en 1986), footballeur camerounais, naturalisé arménien
 Edel Quinn (1907-1944), missionnaire irlandaise
 Edel Therese Høiseth, ancienne patineuse norvégienne
 Edmund Edel (1863-1934), artiste allemand
 Elmar Edel (1914-1997), égyptologue allemand
 Frédéric Guillaume Edel (1787-1866), pasteur et érudit français
 Uli Edel (né en 1947), cinéaste allemand

Autres 
 Edel AG, label musical allemand
 Édel de Cléron, fromage venant du village de Cléron
 Edel (constructeur), entreprise française construisant des voiliers de plaisance

Bateaux 
 Différents bateaux : Edel 2, Edel 3, Edel 5 et Edel 6, du précédent constructeur.

Voir aussi 
 
Patronyme germanique